Dziewięć Włók (powiat Gdański), een plaats in het Poolse district Gdański, woiwodschap Pommeren
 Dziewięć Włók (powiat Sztumski), een plaats in het Poolse district Sztumski, woiwodschap Pommeren